Марс